Villares puede referirse a:

Lugares 
En España
 Albacete
 Villares (Albacete), localidad del municipio de Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete.
 Asturias
 Villares de Abajo, localidad del municipio de Ibias, en la provincia de Asturias.
 Villares de Arriba, localidad del municipio de Ibias, en la provincia de Asturias.
 Los Villares (Cabranes), localidad del municipio de Cabranes, en la provincia de Asturias.
 Los Villares (Coaña), localidad del municipio de Coaña, en la provincia de Asturias.
 Los Villares (Gijón), localidad del municipio de Gijón, en la provincia de Asturias.
 Córdoba
 Los Villares (Córdoba), localidad del municipio de Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba.
 Cuenca
 Villares del Saz, municipio de la provincia de Cuenca.
 Granada
 Los Villares (Granada), localidad del municipio de La Peza, en la provincia de Granada.
 Guadalajara
 Villares de Jadraque, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Jaén
 Los Villares, municipio de la provincia de Jaén.
 Los Villares (Andújar), localidad del municipio de Andújar, en la provincia de Jaén.
 Los Villares (Torredonjimeno), localidad del municipio de Torredonjimeno, en la provincia de Jaén.
 León
 Villares de Órbigo, municipio de la provincia de León.
 Madrid
 Los Villares (Arganda del Rey), localidad del municipio de Arganda del Rey, en la provincia de Madrid.
 Los Villares (Estremera), despoblado del municipio de Estremera, en la provincia de Madrid.
 Los Villares y Correal, localidad del municipio de Torrejón de Ardoz, en la provincia de Madrid.
 Salamanca
 Villares de la Reina, municipio de la provincia de Salamanca.
 Villares de Yeltes, municipio de la provincia de Salamanca.
 Soria
 Los Villares de Soria, municipio de la provincia de Soria.

Otros 
 Necrópolis de Los Villares, necrópolis de la provincia de Albacete, España.
 Yacimiento de Los Villares (Huétor-Tájar), poblado tardoromano y visigodo de Huétor-Tájar.
 Vizcondado de Los Villares, título nobiliario español.
 Palacio del Vizconde de Los Villares, palacio del municipio de Los Villares, en la provincia de Jaén, España.
 Palacio del Vizconde de Los Villares (Jaén), palacio del municipio de Los Villares, en la provincia de Jaén, España.
 Canal de Villares, canal de riego de la provincia de León, en España.
 Polígono Industrial Los Villares, localidad del municipio de Villares de la Reina, en la provincia de Salamanca.
 Villa romana en Los Villares, villa romana de la provincia de Soria, España.
 Villa romana de Los Villares, villa romana en Quintana del Marco (León).